Гней Домиций Ахенобарб () e римски политик от 2 век пр.н.е.

Той е син на Гней Домиций Ахенобарб, (консул 192 пр.н.е.) и е от 172 пр.н.е. понтифекс. През 169 и 167 пр.н.е. той е изпратен с делегация в Македония. През 162 пр.н.е. той е суфектконсул заедно с Публий Корнелий Лентул.

Неговият син Гней Домиций Ахенобарб e консул през 122 пр.н.е.

Източници 

 
 Ливий, xlii. 28, xliv. 18

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон 

Римски републикански консули
Домиции